Kim Tae-young (né en 1949), général et ministre sud-coréen.
Kim Tae-young (né en 1970), footballeur sud-coréen.